Thomsdorf ist ein Ortsname:

 in Deutschland:
 Thomsdorf (Boitzenburger Land), Wohnplatz in der Gemeinde Boitzenburger Land, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Thomsdorf (Riepsdorf), Ortsteil der Gemeinde Riepsdorf, Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein
 in Polen:
 Thomsdorf, Kreis Allenstein, Ostpreußen: Tomaszkowo, Gmina Stawiguda, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 in Russland:
 Thomsdorf, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen: im Stadtkreis Mamonowo, Oblast Kaliningrad [nicht mehr existent]
 Thomsdorf, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen: Solnetschnoje (Kaliningrad, Bagrationowsk) im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad

Siehe auch
 Thomsdorf (Adelsgeschlecht)
 Thomasdorf